Lâmpada - dentre suas partes constituintes, o bulbo
Bolbo (botânica) - espécie de caule subterrâneo

Anatomia
Bulbo olfativo;
Bulbo raquidiano

Desambiguação